La Reine Beryl (Reine Beryl dans la version française du dessin animé et du premier manga, puis Queen Beryl dans la réédition de 2012) est un personnage de la série Sailor Moon. Elle est l'antagoniste principal dans la première saison, ainsi que dans la série live Pretty Guardian Sailor Moon.

C'est une magicienne aux longs cheveux rouges frisés qui règne sur le Dark Kingdom, avec de nombreux démons (les youma) à son service. Ses quatre sous-fifres principaux sont les Shi Tennô. Elle a en fait une supérieure : la Reine Metallia, forme d'énergie maléfique pure. Dans la plupart des versions de l'histoire (en particulier dans le manga et les comédies musicales), il est dit qu'elle s'était éprise du Prince Endimyon. Ce qui expliquais sa haine pour la Princesse Serenity et ses motivations pour détruire le royaume de la lune.

Son nom est fondé sur le minéral béryl.

Actrices
 Dans la version originale animée, la Reine Beryl est jouée par Keiko Han, qui fait aussi la voix de Luna.
 Dans Pretty Guardian Sailor Moon, elle est jouée par Aya Sugimoto.

Personnage de Sailor Moon
Magicien ou sorcier de fiction
Beryl
Méchant de fiction